Эткинд — еврейская фамилия.

Известные носители 
 Эткинд, Александр Маркович (род. 1955) —  британско-американский культуролог, литературовед, ранее советский психолог.
 Эткинд, Ефим Григорьевич (1918—1999) — советский и российский филолог, историк литературы, переводчик европейской поэзии, теоретик перевода.
 Эткинд, Марк Григорьевич (1925—1979) — искусствовед, исследователь русской художественной культуры XIX — начала XX веков.